Hypoderma – łacińska nazwa podskórka zwierząt
 Hypoderma – nazwa warstwy komórek podskórnych.
 Hypoderma – rodzaj grzybów
 Hypoderma – rodzaj owadów pasożytniczych z rodziny gzowatych.